Il singolare del torneo di tennis S Tennis Masters Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jan Minar che ha battuto in finale Gilles Simon 3-6, 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Alexander Peya (secondo turno)
 Ivo Heuberger (secondo turno)
 Roko Karanušić (quarti di finale)
 Răzvan Sabău (secondo turno)

 Tomáš Cakl (primo turno)
 Michael Berrer (quarti di finale)
 Gilles Simon (finale)
 Julian Knowle (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

S Tennis Masters Challenger 2004